

Sigle 
 İnsan Hakları Derneği – associazione turca per i diritti umani 
 Ischaemic heart disease – malattia ischemica cardiaca o coronaropatia

Informatica 
 iHD – precedente nome di HDi, implementazione Microsoft di contenuti interattivi per HD DVD